Godnów – część wsi Kruszyn
 Godnów – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Godnowa